

Лобаніха — село, Новичихинський район, Алтайський край
 Лобаніха — присілок, Тотемський район, Вологодська область